Mylothra är ett släkte av fjärilar. Mylothra ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mylothra